Bruno Seghetti – ex brigatista italiano
 Wilma Seghetti – ex calciatrice italiana